Белосельское сельское поселение — муниципальное образование в составе Красногвардейского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — село Белое.

География

История 
Решением Краснодарского краевого исполкома от 17 июня 1954 года Белосельский, Буденовский и Новосевастопольский сельсоветы были объединены в один Белосельский сельсовет. После прекращения существования СССР он стал Белосельским сельским поселением.

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 5 199 человек проживающих в сельском поселении, 5 158 указали свою национальность:

Примечания

Ссылки 
 Красногвардейский район > Белосельское сельское поселение

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Красногвардейского района (Адыгея)
Появились в 1954 году в России
Административные единицы, образованные в 1954 году
1954 год в Адыгее